

Patronymes 
 Henry Baker Tristram (1822-1906), prêtre anglican, botaniste et ornithologue
 Ruth Mary Tristram (1886-1950), botaniste

Littérature 
 Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme, roman de Laurence Sterne

Autres 
 Tristram, maison d'édition

Patronyme anglais